Речено —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Утроинская волость в части бывшей Жоговской волости
 Речено —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Утроинская волость в части бывшей Пыталовской волости